Geografia:
 Magán, municipi castellà de la província de Toledo.
 Biografies:
 José María Aristóteles Magán Perales, jutge i professor universitari espanyol.
 Juan Magán, punxadiscos, cantant i productor català